Vardenis Lerr är ett berg i Armenien. Det ligger i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Toppen på Vardenis Lerr är  meter över havet.

Terrängen runt Vardenis Lerr är huvudsakligen lite bergig. Vardenis Lerr är den högsta punkten i trakten. Närmaste större samhälle är Vardenik,  kilometer nordväst om Vardenis Lerr. 

Trakten runt Vardenis Lerr består i huvudsak av gräsmarker. Runt Vardenis Lerr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Armenien
Berg i Armenien 3000 meter över havet eller högre